O Al-Ansar Sporting Club é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol

História 
O clube foi fundado em 1951.

Títulos
Lebanese Premier League: 14
 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999(Guinness World Record), 2006, 2007,2020

Lebanese FA Cup: 14
 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010, 2012, 2017 (record)

Lebanese Super Cup: 5
 1996, 1997, 1998, 1999, 2012

Lebanese Federation Cup: 2
 Winners: 1999, 2000

Lebanese Elite Cup: 2
 Winners: 1997, 2000

Presidentes
 Mustafa El-Shami (1948–50)
 Ameen Itani (1950–54)
 Fouad Rustom (1954–56)
 Abdul Jalil Al-Sabra (1956–63)
 Jamil Hasbeeny (1963–65)
 Abed El-Jamil Ramadan (1965–67)
 Khaled Kabbani (1967–75)
 Said Wanid (1975–77)
 Salim Diab (1977–08)
 Karim Diab (2008–12)
 Nabil Badr (2012–)

Ligação Externa 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1951